

Geografia 
 Spagna
 Arroyo del Retamar – corso d'acqua periodico nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia
 Retamar –  distretto del comune di Almería
 Santa Cruz del Retamar – comune nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia

Persone 
 Adrián Nicolás Luna Retamar – calciatore uruguaiano
 Roberto Fernández Retamar – scrittore cubano